Филиаши () — город в Румынии, в жудеце Долж. Расположен в 34 км к северо-западу от города Крайова и в 204 км к западу от Бухареста.

Население по данным переписи 2011 года составляет 16 900 человек; по данным прошлой переписи 2002 года оно насчитывало 18 802 человека. 92,05 % населения составляют румыны, 4,49 % — цыгане.

Динамика численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Румынии